Teba Bank est une banque sud-africaine opérant dans le secteur de la microfinance. L'objectif principal de Teba Bank réside dans le secteur minier, à faible revenu de marché.

Localisations

Le siège social est situé à Sunninghill, aux côtés d'autres compagnies telles que Acer et PricewaterhouseCoopers.
Les principales zones d'exploitations minières sont les domaines où la société exploite des succursales dans les villes.

Associations

Teba Bank fait partie du groupe TEBA.

Lien externe

  Teba Bank

Banque ayant son siège en Afrique du Sud
Entreprise ayant son siège à Johannesbourg